Dimitris Fyssas – scrittore greco
 Panagiōtīs Fyssas – ex calciatore greco
 Pavlos Fyssas – rapper e attivista greco